Dicke Luft bezeichnet:
 eine Redewendung, siehe Liste deutscher Redewendungen#Dicke Luft
 Dicke Luft (Kurzfilm), Kurzfilm von Chuck Jones aus dem Jahr 1949
 Dicke Luft (Film), deutsche Filmkomödie aus dem Jahr 1962
 Blasorchester Dicke Luft, 1978 gegründetes Kölner Blasorchester